Розалін Феербенк-Нідеффер і Раффаелла Реджі-Concato були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Реджі-Конкато наприкінці 1992 року завершила професійну кар'єру.

Ізабель Демонжо і Елна Рейнах виграли титул, у фіналі перемігши Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA)

ASB Classic, жінки, парний розряд
WTA Auckland Open